Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2001–2002. De club uit de hoofdstad Londen nam voor de negende opeenvolgende keer deel aan de Premier League, de hoogste afdeling van het Engelse profvoetbal, sinds de introductie (seizoen 1993–1994) van deze competitie.

Na de vijftiende plaats in het voorafgaande seizoen eindigden The Hammers ditmaal op de zevende plaats in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van voormalig jeugdcoach Glenn Roeder, die op 9 mei 2001 was aangewezen als opvolger van de opgestapte Harry Redknapp.

In het toernooi om de FA Cup verloor West Ham United in de vierde ronde van stadgenoot Chelsea FC. Op de 1-1 op Stamford Bridge volgde een nederlaag (2-3) op eigen veld, waarbij het winnende doelpunt van The Blues op naam kwam van verdediger John Terry. In de strijd om de Football League Cup kwam West Ham United niet verder dan de tweede ronde. Daarin was Reading FC na strafschoppen (5-6) te sterk.

De Franse verdediger Sébastien Schemmel, in 2001 overgenomen van FC Metz, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). David James eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Glenn Roeder en als zevende eindigden.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2002
West Ham United